Galeffi bezeichnet:

 Galeffi (Sänger) (* 1991), italienischer Cantautore

Galeffi ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Galeffi (1884–1961), italienischer Opernsänger (Bariton)
 Pietro Francesco Galeffi (1770–1837), italienischer Kardinal
 Romano Galeffi (1915–1998), italienischer Philosoph